«Боб любит Абишолу» () — американский ситком от Чака Лорри, премьера состоялась 23 сентября 2019 года на канале CBS.

22 октября 2019 года канал CBS расширил первый сезон сериала до 22-х серий.

Сюжет 
Боб (Билли Гарделл) — бизнесмен среднего возраста, который живёт в Детройте и владеет небольшой фирмой по производству носков. Однажды у него случается сердечный приступ. Придя в себя в больнице в кардиологии, он влюбляется в свою медсестру Абишолу (Фолаке Оловофойеку) — харизматичную темнокожую женщину, трудолюбивую и добрую иммигрантку из Нигерии. Она, присматривающая за его состоянием, кажется ему настоящим ангелом.

В ролях

Основной состав 
 Билли Гарделл — Боб
 Фолаке Оловофойеку — Абишола
 Кристин Эберсоул — Дотти
 Мэтт Джонс — Дуглас

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019 - 2020)

Сезон 2 (2020 - 2021)

Сезон 3 (2021 - 2022)

Сезон 4 (2022 - 2023)

Производство

Разработка 
6 мая 2020 года телеканал CBS продлил телесериал на второй сезон. Премьера второго сезона состоится на CBS 16 ноября 2020 года. 17 февраля 2021 года телеканал CBS продлил телесериал на третий сезон. Его премьера состоится 20 сентября 2021 года.

24 января 2022 года телеканал CBS продлил телесериал на четвертый сезон.

Кастинг

Съемки

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 54 % на основе 13 обзоров со средним рейтингом 6,8 из 10. Критический консенсус веб-сайта гласит: «Новаторский, но, к сожалению, раздражающий, сериал подрывает свою собственную прогрессивную предпосылку с неутешительным юмором, который слишком сильно полагается на устаревшие стереотипы». На Metacritic рейтинг составляет 57 баллов из 100 на основе 10 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Келли Лоулер из USA Today поставила 3 звезды из 4, написав: «Хотя шутки обширны, а зрители в студии смеются так же громко и долго, как и в любом другом шоу Лорри, тут есть что-то тихое, простое и приятное, что выделяет его среди продюсерского канона».

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Программы телеканала Си-би-эс